Askham (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Askham (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Askham (Noord-Kaap), een dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap